Выборы в Сенат США в Вермонте состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. 15 ноября 2021 года действующий сенатор-демократ Патрик Лихи объявил, что не будет добиваться переизбрания.

Внутрипартийные выборы в Вермонте состоялись 9 августа. По результатам всеобщих выборов демократ Питер Уэлч одержал победу.

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Питер Уэлч — член Палаты представителей от Вермонта (с 2007 года)

Участники праймериз 
 Ники Тран — врач
 Айзек Эванс-Франц — активист движения за мир

Отказавшиеся от выдвижения 
  — временный председатель  (с 2021 года) (кандидат в Палату представителей США)
  —  (с 2021 года)
  —  (с 2021 года) (кандидат в Палату представителей США)
  —  (с 2017 года)
  —  (с 2005 года)
  — спикер  (с 2021 года)
 Патрик Лихи — действующий сенатор США от штата Вермонт (с 1975 года)
  —  (с 2021 года), кандидат на пост  (2016) (поддержала Уэлча) (кандидат в Палату представителей США)
  — бизнесвумен, кандидат в губернаторы Вермонта (2018)
  —  (2017—2021), кандидат в губернаторы Вермонта (2020)

Опросы

Результаты

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
 Джеральд Мэллой — ветеран армии США

Участники праймериз 
 Майерс Мермел — кандидат в вице-губернаторы Нью-Йорка (2010)
  — прокурор округа Вермонт (2017—2021)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Джим Дуглас — губернатор Вермонта (2003—2011), кандидат в Сенат США (1992)
  — бизнесмен, кандидат на пост губернатора Вермонта (2014), кандидат в Сенат США (2016), кандидат на пост  (2020)
 Том Салливан
 Фил Скотт — губернатор Вермонта (с 2017 года) (поддержал Нолан)

Опросы

Результаты

Прогрессивная партия

Кандидаты

Снявшиеся после победы на праймериз 
 Марта Эбботт — председатель Прогрессивной партии Вермонта (2009—2013)

Отказавшиеся от выдвижения 
  —  (с 2021 года) (кандидат в )

Результаты

Независимые и кандидаты от третьих партий

Заявившие о выдвижении 
 Наташа Даймондстоун-Кохаут ()
 Карл Марк Костер — водитель грузовика (независимый кандидат)
 Керри Рахеб — бывший биржевой брокер (независимый кандидат)
 Стивен Дьюк (независимый кандидат)
 Дон Мэри Эллис
  — вечный кандидат (независимый кандидат)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Брук Пирс — криптовалютный инвестор, бывший актёр, кандидат в президенты США (2020) (независимый кандидат)
 Кристофер Хелали — фермер, учитель (Коммунистическая партия)

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 

Питер Уэлч vs. Кристина Нолан

Патрик Лихи vs. Фил Скотт

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов:
 Сайт кампании Джеральда Мэллоя
 Сайт кампании Кристины Нолан
 Сайт кампании Брука Пирса
 Сайт кампании Керри Рахеба
 Сайт кампании Ники Тран
 Сайт кампании Питера Уэлча
 Сайт кампании Айзека Эванс-Франца

Выборы в Сенат США в Вермонте
2022 год в Вермонте